Ermita de la Pietat (Ulldecona), santuari i ermita adossat a les parets de la Mola de Godall o Serra de l'Ermita, al nord-oest d'Ulldecona
 Ermita de la Pietat o la Pietat de Santa Llestra, ermita romànica llombarda del segle XII-XIII al municipi de Santa Llestra i Sant Quilis (la Franja)
 Ermita de la Pietat o la Pietat de Viladrau, ermita gòtica de Viladrau (Osona)